Moberg:
 (Karl) Axel Moberg (1872, Norrköping - 1955) (sv)
 Osvald Moberg (1888–1933), um ginasta sueco
 Johan Christian Moberg (1854, Solberga – 1915) (sv)
 Vilhelm Moberg (1898, Moshultamåla – 1973) (sv)

 7360 Moberg (asteróide 7360), um asteróide da cintura principal